Rhine Creek (engl. für „Rheinbach“) ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Rhine Creek (Clear Creek), Zufluss des Clear Creek bei Oxford, Iowa
 Rhine Creek (Pine River), Zufluss des Pine River in Bremen Township, Minnesota
 Rhine Creek (Stephens Passage), Zufluss der Stephens Passage, Alaska 
 Rhine Creek (Youghiogheny River), Zufluss des Youghiogheny River bei Aurora, West Virginia